Râul Rusca se poate referi la mai multe râuri cu nume omonime, având varii emisari, situate geografic în varii bazine hidrografice din .

Diverși afluenți numiți Râul Rusca 
 Râul Rusca, Bistrița se referă la doi afluenți cu același nume, aflați pe maluri diferite, în aceeași zonă,  
 Râul Rusca, Bistrița (mal stâng) 
 Râul Rusca, Bistrița (mal drept)

 Râul Rusca, Siret, afluent al râului Siret 
 Râul Rusca, Sucevița, afluent al râului Sucevița 
 Râul Rusca, Timiș, afluent al râului Timiș, afluent de stânga, direct, al Dunării
și 
 Râul Rusca Mare 
 Râul Rusca Mică

Alte pagini cu nume asemăntoare 
 Rusca 
 Comuna Rusca Montană, Caraș-Severin 
 Râul Lozna, Rusca 
 Râul Valea Mărului, Rusca 
 Râul Rușchița 

Rusca, Raâul
Nume proprii
Toponime românești